Serakhs kan syfta på följande platser:

Iran 

 Sarakhs (kommunhuvudort), Khorasan,

Turkmenistan 

 Sarahs, ort, Achal, 

Robotskapade Iranförgreningar
Robotskapade Turkmenistanförgreningar